II. Márton pápa (–884)
II. Márton (1356–1410) szicíliai király, I. (Idős/Emberséges) Márton néven aragón király